Livets Ord kan syfta på:

 Livets Ord - en svensk evangelisk-karismatisk frikyrkoförsamling grundad 1983 av Ulf Ekman i Uppsala
 Livets Ord, Jönköping - i Jönköping-Huskvarna i Sverige, grundad 2000
 Livets Ord, Göteborg - i Krokslätt, Göteborg, grundad 2001

Se även
 Trosrörelsen i Sverige  – en rörelse inom kristendomen med ursprung i USA:s Word of Faith-rörelse